Herger ist der Name oder Familienname folgender Personen:

 Albert Herger (1942–2009), Schweizer Radrennfahrer
 Benny Herger (* 1941), Schweizer Radrennfahrer
 Herger (Dichter) (* um 1170; † ?), mittelhochdeutscher Sangspruchdichter im Hochmittelalter
 Jasna Herger (* 1958), österreichische zeitgenössische Künstlerin
 Josef Herger, Sänger (Bass/Bassbuffo) und Gesangslehrer u. a. in Graz, Riga, Aachen und München (19. Jahrhundert)
 Lisbeth Herger (* 1956), Schweizer Journalistin und Sachbuchautorin
 Wally Herger (* 1945), US-amerikanischer Politiker
 Wolfgang Herger (* 1935), SED-Funktionär in der DDR